LEurolega di pallacanestro 2020-2021 (chiamata per l'11º anno Turkish Airlines Euroleague per motivi di sponsorizzazione) è stata la 21ª edizione del massimo campionato tra club europei organizzato dall'Euroleague Basketball. In totale si tratta della 64ª stagione della principale competizione Europea per club di pallacanestro.

È la prima stagione ad essere disputata dopo che la precedente è stata interrotta per la pandemia di COVID-19. Per questo motivo tutte e 18 le squadre che avevano partecipato all'edizione passata sono rimaste nella lega.

Squadre partecipanti 

Note
LC: Qualificato attraverso il possesso della licenza.
EL: Partecipante all'edizione interrotta di Euroleague Basketball 2019-2020.

Allenatori e primatisti

Localizzazione delle squadre partecipanti

Cambi di allenatore

Regular season
La Regular Season inizia il 1 ottobre 2020 e si conclude il 14 aprile 2021. Ogni squadra deve giocare contro le altre 17 avversarie disputando un girone di andata e di ritorno, per un totale complessivo di 34 partite. Alla fine delle 34 giornate, le prime 8 squadre in classifica si qualificano per la disputa dei playoff.

Classifica 
Aggiornata al 15 aprile 2021.

Legenda:
      Campione d'Europa.
      Partecipante ai play-off.

Regolamento:
In caso di arrivo a pari vittorie, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Note:

Risultati

Calendario 
Aggiornato alla 34ª giornata. Referti delle partite tratti da http://www.euroleague.net/
Tutti gli orari fanno riferimento ai fusi orari CET (UTC+1) e CEST (UTC+2)

Statistiche regular season 
Statistiche aggiornate al 15 aprile 2021.

Statistiche individuali

Valutazione 

Fonte:

Punti 

Fonte:

Rimbalzi 

Fonte:

Assist 

Fonte:

Altre statistiche

Migliori prestazioni individuali

Statistiche di squadra 

Fonte:

Play-off 

Le serie sono al meglio delle 5 partite, secondo il formato 2-2-1: ovvero le gare 1, 2 e 5 si giocano in casa delle teste di serie (prime quattro classificate della stagione regolare). La squadra che si aggiudicherà tre gare si qualificherà per la Final Four.

Dall'introduzione del nuovo formato nel 2016, Real Madrid, Fenerbahçe, CSKA Mosca e Panathinaikos sono le uniche squadre che non hanno mai fallito la qualificazione ai play-off.

Final Four 

Le Final Four si svolgeranno in un unico weekend, dal 28 al 30 maggio 2021, alla Lanxess Arena di Colonia. Semifinali e finali verranno disputate su gara secca.

Tabellone

Premi

Riconoscimenti individuali

Quintetti ideali

MVP del mese

Miglior giocatore della giornata

Stagione regolare

Play-off

Note

Voci correlate 

 Eurocup 2020-2021
 Basketball Champions League 2020-2021
 FIBA Europe Cup 2020-2021
 EuroLeague Women 2020-2021

 VTB United League 2020-2021
 ABA Liga 2020-2021
 Latvian-Estonian Basketball League 2020-2021
 Balkan International Basketball League 2020-2021

Collegamenti esterni